Джуниор Дин Эдвардс (7 октября 1926 – 2 января 1951) – солдат армии США, участник Второй мировой и Корейской войн. Был награждён посмертно медалью Почёта за свои действия 2 января 1951 года в ходе первой битвы за Вонджу.

Родился в г. Индианола, штат Айова. Эдвардс вступил в армию в январе 1945 года в городе, где он родился. Участвовал во Второй мировой войне (в последние месяцы) в качестве кока а потом военного полицейского до своей демобилизации в августе 1946 года. Снова вступил в армию в июне 1947 года. Похоронен на кладбище IOOF своего родного города.

Наградная запись к медали Почёта 

Звание и часть: сержант первого класса, армия США, рота Е, 23-й пехотный полк, вторая пехотная дивизия.

Место и дата: Близ Чангбон-ни, Корея, 2 января 1951.

Поступил на службу: Индианола, Айова. Родился: 7 октября 1951

G.O. No.: 13, 1 февраля 1952

Цитата:

Сержант первого класса Эдвардс, роты Е отличился благодаря выдающейся храбрости и отваге при выполнении и перевыполнении долга службы в бою с врагом. Когда его взвод, участвующий в обороне стратегически важного холма, был вытеснен со своей позиции и попал под плотный прицельный огонь вражеского пулемета, с соседней возвышенности, сержант первого класса Эдвардс в одиночку атаковал вражескую огневую позицию, бросая гранаты по мере продвижения. Враг отступил, но когда у Эдвардса закончились патроны, вернулся чтобы вести убийственный огонь. Получив новый боезапас гранат, он снова атаковал вражескую огневую позицию, нейтрализовал пулемёт и истребил пулемётный расчёт, но был вынужден отступить из-за вражеского огня из стрелкового оружия. Когда противник установил новый пулемёт и возобновил обстрел, сержант первого класса Эдвардс снова обновив запас гранат в третий раз бросился сквозь ужасный град огня, подавил второй пулемёт и уничтожил его расчёт. В ходе этой третьей дерзновенной атаки он получил смертельное ранение, но благодаря его неукротимой храбрости и успешным действиям взвод смог вернуть и удержать жизненно важный опорный пункт. Своей непревзойдённой храбростью и отважным самопожертвованием сержант первого класса Эдвардс заслужил величайшую славу и поддержал почитаемые традиции пехоты и военной службы.

См. также 
 Список участников Корейской войны, награждённых медалью Почёта

Примечания 

Участники Корейской войны
Награждённые медалью Почёта (США)
Участники Корейской войны, награждённые медалью Почёта (США)
Погибшие в боях Корейской войны